Шостий чемпіонат України з футболу, проведений з 20 липня 1996 року по 22 червня 1997 року. Переможцем стало київське «Динамо».

Вища ліга

Підсумкова таблиця 

Позначення:

Найкращі бомбардири

Перша ліга

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Друга ліга

Група А

Підсумкова таблиця 

|}

Команда «Керамік» (Баранівка) знялася із змагань після 1-го кола. Її суперникам в решті матчів зараховано технічні перемоги.

Найкращі бомбардири

Група Б

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Див. також 
 Кубок України з футболу 1996—1997
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1996—1997

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 6-й чемпионат Украины-1996/97 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 1996–1997 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 Статистика чемпіонату України 1996—97 на сайті ukrainiansoccer.net (англ.)
 VI чемпіонат України з футболу на rsssf.com (англ.)

1996 у футболі
1997 у футболі
Сезони чемпіонатів України з футболу
1996 в українському спорті
1997 в українському спорті